«К-9 III: Ча́стные детекти́вы» () — комедия, повествующая о детективе полиции и о его псе-напарнике. Был выпущен сразу на видео 30 июля 2002 г. Приквелы фильма были созданы в 1989 году под названием К-9 и в 1999 — К-911.

Слоган: «Они вернулись, чтобы очистить улицы …Всего лишь одно преступление».

Сюжет 
Когда Майкл Дули уходит из полиции, он вместе с Джерри Ли случайно вовлекается в вооруженный разбой в высокотехнологичной компьютерной лаборатории. Взломщики украли ценные микрочипы. Из-за присутствия Майкла Дули на месте преступления, ФБР считает его подозреваемым и замораживает пенсию. Чтобы собрать немного денег, Дули решает вязать Джерри Ли с другими собаками и открыть частное детективное агентство.

В ролях 
 Джеймс Белуши — Майкл Дули
 Гари Басараба — Пит Тиммонс
 Ким Хаффман — Лора Филдс
 Джоди Расикот — Морис
 Кристофер Шайер — Чарльз Тайер
 Барбара Тайсон — Кэтрин
 Блу Манкума — капитан Томас
 Дункан Фрайзер — Фрэнки
 Джейсон Шомбинг — Карлос Куэста
 Кевин Дюранд — агент Вернер
 Мэттью Беннетт — агент Генри
 Джей Бразо — доктор Тилли
 Сара Картер — Бэйби
 Терри Чен — Сато
 Дин Чоу — вор
 Майкл Эклунд — Билли Кокран
 Дж. Майкл Грэй — Джанки
 Элли Харви — Джеки Вон Джарвис
 Ди Джей Джексон — чистильщик бассейна
 Дэвид Льюис — Джек Вон Джарвис
 Анджела Мур — Энджи
 Натасия Мальте — танцовщица
 Кинг — Джерри Ли

Мировые премьеры 
 2002 — Финляндия
 30 июля 2002 — США
 22 января 2003 — Венгрия
 19 февраля 2003 — Норвегия
 27 ноября 2003 — Япония
 28 июля 2003 — Великобритания

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2002 года
Фильмы-боевики США
Фильмы о собаках
Комедийные фильмы о полицейских
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2002 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях